Karschia caucasia es una especie de arácnido  del orden Solifugae de la familia Karschiidae.

Distribución geográfica 
Se encuentra en Azerbaiyán.

Referencias 

Caucasia
Arácnidos de Azerbaiyán
Endemismos azerbaiyanos
Fauna de Azerbaiyán
Arácnidos descritos en 1878